Pepián puede referirse a:

 Pepián, guiso peruano a base maíz.
 Pepián, guiso guatemalteco de origen kaqchiquel.